Marie Lannelongue (1836-1906), philanthrope française ;
 Odilon Lannelongue (1840-1911), chirurgien français ;
 Marie-Pierre Lannelongue, journaliste française.

Patronyme occitan